Show Your Hand (album) - album van Average White Band
 Show Your Hand (song) - song van Super Furry Animals